Curtis Hunt (né le  à North Battleford, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace devenu entraîneur. .

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1984-1985 || Raiders de Prince Albert || LHou ||64 ||2 ||13 ||15 ||61 ||13 ||0 ||3 ||3 ||24
|- 
|1985-1986 || Raiders de Prince Albert || LHou ||72 ||5 ||29 ||34 ||108 ||18 ||2 ||8 ||10 ||28
|-
|1986-1987 || Raiders de Prince Albert || LHou ||47 ||6 ||31 ||37 ||101 ||8 ||1 ||3 ||4 ||4
|- 
|1987-1988 || Spirits de Flint || LIH ||76 ||4 ||17 ||21 ||181 ||2 ||0 ||0 ||0 ||16  
|- 
|1987-1988 || Express de Fredericton || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1988-1989 || Admirals de Milwaukee || LIH ||65 ||3 ||17 ||20 ||226 ||11 ||1 ||2 ||3 ||43
|- 
|1989-1990 || Admirals de Milwaukee || LIH ||69 ||8 ||25 ||33 ||237 ||3 ||0 ||1 ||1 ||4
|- 
|1990-1991 || Choppers d'Albany || LIH ||45 ||2 ||12 ||14 ||122 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1990-1991|| Admirals de Milwaukee || LIH ||27 ||1 ||5 ||6 ||85 ||6 ||0 ||1 ||1 ||10
|- 
|1991-1992 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH ||52 ||5 ||18 ||23 ||106 ||12 ||1 ||5 ||6 ||36
|- 
|1992-1993 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH ||48 ||4 ||19 ||23 ||148 ||7 ||0 ||3 ||3 ||6
|- 
|1993-1994 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH ||72 ||3 ||13 ||16 ||175 ||6 ||0 ||0 ||0 ||16
|- 
|1994-1995 || Aeros de Houston || LIH ||44 ||0 ||12 ||12 ||103 ||3 ||0 ||0 ||0 ||12
|- 
|1995-1996 || Aeros de Houston || LIH ||20 ||1 ||3 ||4 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1995-1996|| K-Wings du Michigan || LIH ||8 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1967
Naissance à North Battleford
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur de l'Express de Fredericton
Joueur des Spirits de Flint
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Aeros de Houston (LIH)
Joueur des K-Wings du Michigan
Joueur des Raiders de Prince Albert
Défenseur de hockey sur glace